Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 72-es, továbbá 72A jelzésű villamosok:

 72-es villamos (Budapest)megszűnt
 72A villamos (Budapest)megszűnt